Piel puede referirse a:

Biología y Medicina:
 Piel, órgano del sistema integumentario de los vertebrados,  también llamado tegumento o integumento 
Piel de los mamíferos.
Piel humana.

Otras acepciones:
Piel, indumentaria realizada a partir de piel y cueros de animales.
 Piel, en cocina, cáscara de un ingrediente.
Piel, pigmento también llamado color carne. 
 Piel, telenovela venezolana
La piel, grupo musical mexicano.
 «Piel», canción de Sergio y Estíbaliz